Camin est un patronyme porté notamment par :

 Adolphe Honoré Camin (1827- ?), négociant français ;
 Claudio Camin (1970-), coureur cycliste italien ;
 Pierre Camin (1908-1996), designer et verrier français.